Garity ist der Familienname folgender Personen:

 Troy Garity (* 1973), US-amerikanischer Filmschauspieler
 William Garity (1899–1971), US-amerikanischer Erfinder und Techniker